A 2005-ös WTCC belga nagydíj volt a 2005-ös túraautó-világbajnokság hatodik fordulója. 2005. július 30-án rendezték meg a Circuit de Spa-Francorchamps-en, Belgiumban.

Időmérő 

 IT - privát versenyző

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam 

 IT - privát versenyző
Megjegyzés
  — Stefano D’Aste az első helyen ért célba, de a versenyt követően 3 másodperces büntetést kapott.

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Autóversenyzés Belgiumban
2005 a túraautó-világbajnokságban